Fotbollsallsvenskan 1951/1952 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 29 juli-4 november 1951 och vårsäsongen spelades 14 april-8 juni 1952.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1951
Fotboll i Sverige 1952
1951/1952
Fotbollssäsongen 1951/1952